Косарь:
 Косарь — человек, занимающийся заготовкой трав, используя косу.
 Косарь — большой русский хозяйственный нож с широким и толстым клинком.
 Косарь (археол.) — серповидное орудие.
 Косарь, косырь — боевая рогатина.
 Косарь-богатырь
 Косарь — жаргонное название купюры в одну тысячу.
 Косарёк — инструмент наподобие зубила, применяемый при расковке лошадей. «Косарьком срубишь головки гвоздей, и подкова отвалится» (Зайков. Свердл., 1971).
 Ко́сарь — паук (Дон., 1929).
 Коса́рь — тетерев-косач (Свердл., 1971).
 Коса́рь — рыба чехонь (Муром. Влад., 1899).
 Косарю́ха, ж. — рыба чехонь (Ветл. Костром., Слов. Акад. 1914).

Населённые пункты 
 Косарь — деревня в Чериковском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Косарь — деревня в Губкинском городском округе Белгородской области России.

См. также 
 Косари

Примечания